Система оптической коррекции (COSTAR) — прибор, разработанный для космического телескопа «Хаббл». Использовался для коррекции сферической аберрации главного зеркала телескопа.

Из-за человеческого фактора главное зеркало сделали с невиданной по тем временам точностью, но неверными параметрами. Это значит, плохое изображение можно устранить, добавив оптическую систему, которая вносит те же искажения с противоположным знаком.

Корректирующая система была изготовлена компанией Ball Aerospace& Technologies и установлена на телескоп в 1993 году (во время первой миссии обслуживания) вместо высокоскоростного фотометра.

В дальнейшем новые приборы, устанавливаемые на телескоп «Хаббл», разрабатывались со своей собственной корректирующей оптикой. В 2009 году, во время очередной миссии обслуживания, система COSTAR была демонтирована и заменена на . В настоящее время она выставлена в Национальном музее авиации и космонавтики.

Примечания

Ссылки 
 The Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement (COSTAR)

Космические телескопы
Космический телескоп «Хаббл»
Международные космические проекты
Научно-исследовательские спутники
НАСА
Научные инструменты космических аппаратов